Kirppusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kirppusaari, Gustav Adolfs, Päijänne-Tavastland, 
 Kirppusaari, Sotkamo, Kajanaland, 
 Kirppusaari, Savitaipale, Södra Karelen, 
 Kirppusaari, S:t Michel, Södra Savolax, 
 Kirppusaari, Tammerfors, Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar